Гош — прізвище. Відомі носії:

 Гош Іван (1915—2010) — український оперний та концертно-камерний співак (тенор).
 Гош Юрген (1943—2009) — німецький театральний режисер.
 Гош Мрідула — правозахисниця, політолог, історик-міжнародник, журналіст, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку.
 Кемпе-Гош Клавдія Іванівна (1909—1997) — українська актриса.
інше
 Гош-конформація — хімічний термін.
 Гошаванк — вірменський середньовічний монастирський комплекс у селі Гош, марз Тавуш.
 Гош — село у марзі Тавуш, Вірменія.

Прізвища